A7 (автомагистраль, Хорватия)
 A7 (автомагистраль, Германия)